Ependes ist der Name folgender Orte in der Schweiz:

 Ependes FR, Ortschaft im Kanton Freiburg
 Ependes VD, Gemeinde im Kanton Waadt